Brama Młyńska w Słupsku
 Brama Młyńska w Stargardzie
 Brama Młyńska w Szczecinie